Maddaloni bezeichnet:

 Maddaloni, eine italienische Gemeinde

Maddaloni ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Maddaloni (* 1976), italienischer Judoka
 Pierre Maddaloni (* 1941), französischer Ruderer
 Rosario Maddaloni (* 1988), italienischer Badmintonspieler